Антуан де Крой (; ум. 1546, Ле-Кенуа), сеньор де Сампи, Тур-сюр-Марн и Л'Эклюз — государственный деятель Габсбургских Нидерландов, основатель линии Крой-Сольр дома де Крой.

Биография 

Третий сын Филиппа де Кроя, графа де Шиме, и Вальбурги фон Мёрс.

При разделе отцовских владений получил сеньорию Тур-сюр-Марн, перешедшую в дом де Крой в XIV веке, благодаря браку Жана I де Кроя с Марией де Краон. Сеньорию Сампи получил после смерти дяди, Мишеля де Кроя, не оставившего законного потомства.

Вместе со старшим братом Шарлем воспитывался при дворе герцогов Бургундских, родственников матери.

Отличился на службе Максимилиану Габсбургу, назначившему его в 1513 году губернатором и капитаном города и замка Кенуа.

6 ноября 1516 на капитуле в Брюсселе был принят в рыцари ордена Золотого руна.

Находился на службе Карла V, затем был обер-камергером Фердинанда I, короля Чехии и Венгрии, а с 1530 года — правительницы Нидерландов королевы Марии Венгерской, которая в следующем году включила его в состав нового Государственного совета.

Умер в своем губернаторстве в Кенуа, и там же был погребен в капелле Сампи.

Семья 

1-я жена (12.1507): Луиза де Люксембург (ум. 18.04.1518), дочь Жака де Люксембурга, сеньора де Ришбур, и Изабеллы де Рубе

Сын:

 Жак III де Крой (1508—7.02.1587), сеньор де Сампи. Жена 1) (02.1532): Анна де Энен, дама де Фонтен-Л'Эвек, дочь Бодуэна де Энена и Жоссины де Гавр; 2) (25.02.1538): Анна ван Хорн, госпожа Памела и Дилбека, дочь Максимилиана ван Хорна, герра ван Гелдорп, и Барбары ван Монтфорт; 3): (18.02.1560): Иоланда де Ланнуа (1525—1610), дама де Молембе и де Сольр, дочь Филиппа де Ланнуа, сеньора де Молембе, и Франсуазы де Барбансон, дамы де Бовуар

2-я жена: Анна ван дер Грахт, графиня Фюрна, дочь Франса ван дер Грахта и Анны ван Ставеле

Дочь:

 Анна де Крой (ок. 1524—26.06.1573), виконтесса Фюрна, госпожа Ставеле. Муж (17.04.1539): граф Мартен ван Хорн (ум. 1570)

Литература 

 , p. 655 
  
 , pp. 62—63 
 Francquen Ch. J. de. Croy, p. 21 // Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume, précédé de La généalogie historique de la maison royale des Pays-Bas, Nassau-Orange. T. I. — Bruxelles: Demanet, 1826
 Maurice, Jean-Baptiste. Le blason des armoiries de tous les chevaliers de l'ordre de la Toison d'Or depuis la première institution jusques à present. — La Haye: Jean Rammazeyn; Brusselles; Anvers: Lucas de Potter, 1667, p. 154
 , p. 585

Ссылки 

 Armorial des Chevaliers de la Toison d'Or — heraldique-europeenne.org
 CHEVALIERS DE LA TOISON D'OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)

Дом де Крой
Государственные деятели Нидерландов